Балковский сельсовет

 Балковский сельсовет — в Георгиевском районе Ставропольского края.
 Балковский сельсовет — в Серпуховском районе Московской области (до 1994)